Сальвадор Садурни Урпи (; род. 3 апреля 1941, Арбос, Таррагона, Каталония) — испанский футболист, вратарь. С 1961 по 1976 годы выступал за «Барселону». Был резервным вратарём национальной сборной Испании, провёл за неё 10 матчей c 1962 по 1969 годы. Чемпион Европы 1964 года. Участник Чемпионата мира 1962 года.

Достижения 
 Чемпион Испании (1): 1974
 Обладатель Кубка Испании (3): 1963, 1968, 1971
 Чемпион Европы (1): 1964
 Обладатель Кубка Ярмарок (1): 1966
 Обладатель Трофео Самора (приз лучшему вратарю чемпионата Испании) (3): 1969, 1974, 1975

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com.br
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»

Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу
Обладатели трофея Саморы